Energy Cola è una bevanda energetica prodotta e confezionata in Germania per Selimex GmbH con sede a Laces in provincia di Bolzano.

Prodotto 
Distribuita in contenitori sleeky can da 250 ml, è una bevanda gasata dal colore scuro ed al gusto di cola.

In Italia è prevalentemente distribuita da Eurospin Italia S.p.A.

Ingredienti 
Acqua
Saccarosio
Glucosio
Regolatori di acidità
Anidride Carbonica
Citrato di Sodio
Taurina (0,25%) 
Caffeina (0,03%) 
Glucuronolattone
Inositolo
Vitamine (Niacina, Acido Pantotenico, B6, B12)
Aromi
Coloranti

Informazioni nutrizionali per 100 ml

 Valore energetico 43,7 kcal (192 kJ)
 Proteine 0,3 g 
 Carboidrati 10,3 g (di cui zuccheri 10,3 g)
 Grassi 0,1 g (di cui saturi 0,1 g)
 Fibre 0,1 g
 Sodio 0,09 g
 Niacina 8 mg (44,4%RDA)
 Acido Pantotenico 2 mg (33% RDA)
 Vitamina B6 2 mg (100% RDA), Vitamina B12 2 mg (150% RDA). 
RDA = Razione Giornaliera Raccomandata.

Note

Bevande energetiche